W kynologii:
 wilczur – potoczne określenie dużego psa o wyglądzie przypominającym wilka, często potoczna nazwa rasy psów owczarek niemiecki
 wilczur czechosłowacki – używana przez niektórych autorów nazwa rasy psów wilczak czechosłowacki
 Osoby o nazwisku Wilczur:
 Jacek Wilczur (ur. 1925, zm. 2018) – polski historyk, prawnik i politolog, niemcoznawca, członek Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce
 Juliusz Wilczur-Garztecki (ur. 1920, zm. 2017) – polski pisarz, krytyk literacki, tłumacz, publicysta, fotograf, oficer Armii Krajowej, pracownik aparatu bezpieczeństwa PRL
 Ewa Urszula Wilczur-Garztecka (ur. 1920, zm. 2007) – polska krytyczka i promotorka sztuki nowoczesnej, działaczka lewicowej konspiracji
 Rafał Wilczur – postać fikcyjna z powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza „Znachor” oraz „Profesor Wilczur”
 Inne
 Profesor Wilczur (powieść) – powieść Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, będąca kontynuacją powieści „Znachor”
 Profesor Wilczur (film) – polski film fabularny (melodramat) z 1938 roku, adaptacja powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza
 Testament profesora Wilczura – polski film fabularny z 1939 roku, wg scenariusza Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, kontynuacja filmów „Znachor” i „Profesor Wilczur”